Il singolare maschile dell'Odlum Brown Vancouver Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

James Ward era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Igor Sijsling ha battuto in finale Serhij Bubka 6–1, 7–5.

Teste di serie

 Igor Sijsling (Campione)
 Dudi Sela (semifinali)
 Rajeev Ram (primo turno)
 Ruben Bemelmans (quarti di finale)

  Frank Dancevic (semifinali)
  Serhij Bubka (finale)
  Danai Udomchoke (quarti di finale)
  Izak van der Merwe (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Odlum Brown Vancouver Open 2012